Primordial Arcana — седьмой студийный альбом американской блэк-метал-группы Wolves in the Throne Room, выпущенный 20 августа 2021 года на лейбле Century Media.

В октябре 2022 года группа отправится в тур по Европе в поддержку альбома.

Альбом попал в список Kerrang! «18 лучших альбомов, выпущенных в августе 2021 года». Primordial Arcana занял 9 место в списке «50 лучших альбомов 2021 года» по версии портала metal.de.

Список композиций

Участники записи 
 Гален Бодуин — бас-гитара
 Аарон Уивер — ударные, вокал, синтезатор, сведение
 Коди Кейуорт — гитара, вокал
 Натан Уивер — гитара, вокал

Примечания 

Альбомы Wolves in the Throne Room
Альбомы Century Media Records